

Vrucht 
bergamot (citrusvrucht), een citrusvrucht waaruit bergamotolie wordt gewonnen
bergamotplant (Monarda didyma)
bergamot (peer), een dikke, korte perensoort

Plaatsnaam 
Bergamo (provincie)
Bergamo (stad)